«Kiss Shite Hoshii» (キスしてほしい （トゥー・トゥー・トゥー）) — сингл японской рок группы The blue hearts, вышедший 1 мая 1987 года. Выпущен 21 ноября 1987 года, в то же время что и второй альбом Young and Pretty. Тексты песен и музыка были написаны вокалистом группы Хирото Комото. Вторая песня, «Chain Gang» (チェインギャング Chein Gyangu) была написана гитаристом группы, Масатоси Масима.

Фальцет в начале песни был исполнен басистом Дзюнносуки Кавагити. Несмотря на то что обычно его голос низкий в некоторых песнях он поёт фальцетом.

«Chain Gang» изначально планировалось внести в дебютный альбом, но релиз песни был отложен в связи с проблемами с текстом, а именно со строчками об убийстве Иисуса Христа.

Клип был нарисован. В видео Комото был обезьяной, Масима — пингвином, Кавагути — поросёнком а Тэцуя — белым медведем.